Ghana is onderverdeeld in tien regio's. Deze regio's zijn verder verdeeld in in totaal 138 districten.

Zie ook 
 ISO 3166-2:GH